Die Henderson Tennis Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Las Vegas. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 4. bis 10. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Henderson Tennis Open 2021 fand am 4. und 5. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Las Vegas